Tonight (en inglés: esta noche) puede referirse a:

Música

Bandas 
 Tonight, banda;

Álbumes 
 Tonight (1984), álbum de David Bowie;
 Tonight (2009), álbum de Franz Ferdinand;
 Tonight (2007), álbum de Jason Anderson;

Canciones 
 Tonight (1956), canción de West Side Story;
 Tonight (1984), canción de David Bowie;
 Tonight (2006), canción de Reamonn;
 Tonight (1993), canción de Def Leppard;
 Tonight (1990), canción de New Kids on the Block;
 Tonight, canción de Ozzy Osbourne;
 Tonight (2001), canción de The Underdog Project;
 Tonight (2007), canción de Jeremy Camp;
 Tonight, canción de Elton John;
 Tonight, canción de Cassie;
 Tonight, canción de Ken Laszlo;
 Tonight (2009), canción de Jonas Brothers;
 Tonight (2010), canción de Enrique Iglesias;
 Tonight (2011), canción de Big Bang;
 "Tonight, Tonight", canción de The Smashing Pumpkins;
 "Tonight, Tonight, Tonight", canción de Genesis;
 Tonight (2002), canción de Westlife;
 Tonight (2012), canción de Prince Deroy;
 Tonight (2013), canción de Sonic-e & Woolhouse con Amna;
 Tonight (2013), canción de Rock Bones;

TV 
 Tonight, serie de TV; o
 "Tonight", episodio de Prison Break.